Ulysses Cazallas (São Paulo, 11 de novembro de 1933 — 28 de outubro de 2006) foi um gaitista brasileiro.

Biografia
Ganhou sua primeira gaita aos nove anos de idade, de seu tio, uma gaita da Hering, modelo "Vencedora" (trêmula). Aos 12 anos participou de um programa de rádio "Hora da Gaita" patrocinado pela Hering na Rádio Record e fui classificado em 2º lugar, perdendo apenas para Omar Izar. Quem classificava os harmonicistas era o conhecido Kley Williams (Zezinho de Lima). Aos 14 anos ganhou sua primeira gaita cromática, uma 64 vozes da Hohner. Com esta gaita passou a estudar Teoria Musical, Leitura Rítmica, Solfejo Rítmico, Solfejo Entoado (em 1954 com o prof. Hugo Zanda em São Paulo), Harmonia Tradicional (em 1967 e 1968 com o prof. Osiris do Nordeste e o maestro Guerra Peixe na cidade Rio de Janeiro). 

Em dezembro de 1957, participou de um programa de TV "Calouros em desfile" da TV Paulista, Canal 5, animado por Ari Barroso e foi classificado em 1º lugar por unanimidade de votos. Em 1962 integrou um grupo de quatro harmonicistas intitulado "Os Harmonicistas", criado pelo ilustre Zesinho de Lima (Kley Williams) viajando por várias cidades, entre elas, Manaus e Belém do Pará.

Quando o grupo se desfez participou como músico e coordenador de diversos grupos de harmônicas em São Paulo e Rio de Janeiro. Em São Paulo, "Conjunto de Gaitas Tívoli (1948) "The Harmônicas ImageSerenade"(1949), Os Harmonipops (de Clive Popelbaum em 1949), Os Tangarás (1956); na cidade Rio de Janeiro, juntamente com Angelo Dos Santos, e Dario Pacheco formaram o grupo de gaitas chamado "The Harmonikings" (1965). Esses grupos de harmonicistas participaram de "todos" os programas populares de TV da época e apresentaram-se em muitas casas noturnas de renome. De 1981 até 1997 foi músico da Orquestra Harmônicas de Curitiba. 

Gaitistas do estado de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo